Miejscowości w USA:
 Wilmont – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
Gminy w USA:
 Wilmont (ang. Wilmont Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
Osoby:
 Stefan Wilmont – polski zamachowiec, zabójca Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska